В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 344 спортсмена, которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более одним спортсменом в каждой весовой категории.

Правила квалификации 
Квоты в каждой весовой категории для участия в Олимпийских играх будут разыграны на нескольких международных турнирах в четыре фазы:

Ещё три места будут отданы принимающей стране (Великобритания) и ещё три согласно решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, FILA). Они будут распределены независимо от стилей борьбы и весовых категорий.

Квалифицированные спортсмены

Мужчины. Вольная борьба

До 55 кг

До 60 кг

До 66 кг

До 74 кг

До 84 кг

До 96 кг

До 120 кг

Мужчины. Греко-римская борьба

До 55 кг

До 60 кг 

*  получил травму и не смог принять участие в Играх.

До 66 кг

До 74 кг

До 84 кг

До 96 кг

До 120 кг

Женщины. Вольная борьба

До 48 кг

До 55 кг

До 63 кг

До 72 кг

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации  
 Список спортсменов, выигравших лицензии на XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012